Геда — громада у Німеччині.
 Віллем Клас Геда — нідерландський художник.